Kvalifikationen til Eliteserien i ishockey 1989-90 var en turnering, hvor fem hold spillede om tre ledige pladser i Eliteserien i ishockey 1989-90. Turneringen blev spillet i perioden 22. februar - 12. marts 1989, og den havde deltagelse af nr. 5, 6 og 7 fra Eliteserien i 1988-89, Esbjerg IK, HIK og Rødovre SIK, samt nr. 2 og 3 fra 1. division i 1988-89, Rungsted IK og IK Skovbakken.

Turneringen var inddelt i to runder. I første runde spillede Eliteseriens nr. 5 og 6 sammen med 1. divisions nr 2 og 3 en dobbeltturnering alle-mod-alle om to pladser i Eliteserien i den følgende sæson. I anden runde spillede nr. 3 i første runde mod nr. 7 fra Eliterserien i bedst af tre kampe om den sidste ledige plads i Eliteserien i 1989-90.

Resultatet blev at de tre pladser i Eliteserien i 1989-90 blev vundet af de tre Eliteseriehold, mens de to 1. divisionshold måtte tage endnu en sæson i den næstbedste række.

Kampe og resultater

Første runde 

I første runde spillede Eliteseriens nr. 5 og 6 sammen med 1. divisions nr 2 og 3 en dobbeltturnering alle-mod-alle om to pladser i Eliteserien i den følgende sæson.

Anden runde 

I anden runde spillede nr. 3 fra første runde, Rungsted IK, mod nr. 7 fra Eliterserien, Rødovre SIK, i bedst af tre kampe om den sidste ledige plads i Eliteserien i 1989-90.

Kilder / eksterne henvisninger 
 Michael Søvsø: Fra pionerånd til verdensklasse – Danmarks Ishockey Union i 60 år (2009)
 Michael Søvsø, Per Jessen: Vojens på isen – en krønike om et ishockeyhold (2008)
 Politiken, 22. februar - 13. marts 1989.

Noter 

Ishockey i 1989
Ishockey i Danmark